Panik peut désigner :

Cinéma 

 Pánik, un film hongrois d'Attila Till sorti en 2008.

Musique

Chanson 

 Panik est une chanson du groupe Métal Urbain ;

Artiste 
 Clode Panik est le chanteur du groupe Métal Urbain ;
 Panik (anciennement Nevada Tan) est un groupe de musique allemand ;
 Panik Ltdc est un groupe punk français qui a fait son apparition en 1981.

Patronyme 
 Joe Panik (1990-), un joueur américain de baseball.

Toponymie 
 Panik, une communauté rurale du marz de Shirak en Arménie ;
 Panik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bileća, République serbe de Bosnie ;

Voir aussi 
 , page d'homonymie.
 , page d'homonymie.

Homonymie de toponyme